Svjetsko prvenstvo u motociklizmu u klasi Moto3 je svoje prvo izdanje umala u sezoni 2012. (zamijenila dotadašnju klasu 125cc).  
Prvenstvo je osvojio njemački vozač Sandro Cortese na motociklu KTM RC250GP, te je vozio za momčad "Red Bull KTM Ajo".

Raspored utrka i osvajači postolja 
2012. godine je bilo na rasporedu 18 trkačih vikenda Svjetskog prvenstva, a na 17 su vožene utrke u klasi Moto3.

 u ljestvici konstruktori koji su osvojili bodove u prvenstvu

Povezani članci 
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu – niže klase

Vanjske poveznice  
  motogp.com 
  motorsportstats.com, Moto3 
  racingmemo.free.fr, LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VITESSE MOTO 
  pilotegpmoto.com 
  jumpingjack.nl, Alle Grand-Prix uitslagen en bijzonderheden, van 1973 (het jaar dat Jack begon met racen) tot heden. 
  the-sports.org, Moto - 125cc (Moto3) - Prize list 
  it.wikipedia.org, Risultati del motomondiale 2012

Izvori  
  
  motogp.com, GP Results / 2012 / Moto3 / RAC, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  motogp.com, Championship Standings Moto3™ 2012, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  resources.motogp.com, Moto3 / GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA / World Championship Classification (konačni poredak), preuzeto 31. listopada 2022. 
  motogp.com, Statistics / 2012 / Moto3 / Grand Prix Race Winners, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  motogp.com, Statistics / 2012 / Moto3 / Riders stats / Race fastets laps, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  motogp.com, Statistics / 2012 / Moto3 / Riders stats / Grand Prix Podiums, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  motogp.com, Statistics / 2012 / Moto3 / Riders stats / Poles, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  jumpingjack.nl, 2012 - GP, wayback arhiva 
  pilotegpmoto.com, 2012 (GP) , preuzeto 31. listopada 2022. 
  motorsportstats.com, Moto3 / 2012 / Summary, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  motorsportstats.com, Moto3 / 2012 / Calendar, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  motorsportstats.com, Moto3 / 2012 / Standings, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  motorsportstats.com, Moto3 / 2012 / Results, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  the-sports.org, Moto - Moto 3 - 2012 - Detailed results, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  the-sports.org, Moto : Results and calendar for the season 2012, pristupljeno 31. listopada 2022. 
  

2012 3 Moto3